Бармино — название населённых пунктов в России:

 Бармино — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Бармино — деревня во Владимирской области.
 Бармино — деревня в Вятскополянском районе Кировской области.
 Бармино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Бармино — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Бармино — деревня в Вавожском районе Удмуртии.

См. также 
 Посёлок станции Бармино 
 Бармин